

Молчаново — присілок, Єльниківський район, Мордовія
 Молчаново — село, районний центр, Томська область